Příjmení McClure nosí více osob:

 Jessica McClure (* 1986) – zachráněná Američanka uvízlá ve studni
 John McClure – více osob (rozcestník)
 Marc McClure (* 1957) – americký herec
 Michael McClure (1932–2020) – americký básník a dramatik
 Robert McClure (1807–1873) – britský polární výzkumník
 Robert McClure (spisovatel) – americký právník a spisovatel
 Ron McClure (* 1941) – americký kontrabasista

ve fikci
 Troy McClure – postava z amerického animovaného seriálu Simpsonovi